Runinskrift U 277 är en runsten som är uppställd i backen bakom Hammarby apotek nära Stockholmsvägen i Upplands Väsby. Stenen som är från 1000-talet e.Kr. står inte på sin ursprungliga plats, den restes där 1903. Enligt infotavlan till U 273 tillhör personerna på den stenen, U 276 och U 277 samma släkt.

Inskrift

asur på U 273 och U 277 och ontsuar på U 276 är namnet på samma person, fast U 276 är ett årtionde  äldre.

Se även 
Hammarby gamla apotek
Alfabetisk lista över runinskrifter
Lista över Upplands runinskrifter
Sverige under vikingatiden
Sverige under äldre medeltiden

Källor 
 Riksantikvarieämbetets tavla på plats
 Samnordisk runtextdatabas (2014-09)

Upplands runinskrifter
Runinskrifter i Upplands Väsby kommun